Anna de Austria (sau Anna de Habsburg) se poate referi la :

 Anna de Austria (d. 1327), fiica lui Albert I, Duce de Austria și soție a lui Margrafului Hermann de Brandenburg-Salzwedel și al lui Henric al VI-lea, Duce de Silezia-Breslau
 Anne, Ducesă de Luxembourg (1432 - 1462), fiica cea mare a lui Albert al V-lea, Duce de Austria și soție a lui William al III-lea, Duce de Luxembourg
 Anna a Boemiei și a Ungariei (1503 - 1547), singura fiică a lui Vladislaus II al Boemiei și al Ungariei și soție a lui Ferdinand I de Austria
 Anna de Austria (1528-1590), fiica Annei a Boemiei și Ungariei și soție a lui Albert V, Duce de Bavaria
 Anna de Austria (1549-1580), fiică a lui Maximilian II, Împărat Roman și a patra soție a lui Filip al II-lea al Spaniei
 Anna de Austria-Tirol (1585-1618), fiica lui Ferdinand II, Arhiduce de Austria și soție a lui Matthias, Împărat Roman, rege al Boemiei
 Anna de Austria (1573-1598), fiica lui Carol al II-lea, Arhiduce de Inner Austria și soție a regelui Sigismund III Vasa
 Anna de Austria (1601-1666), fiică a regelui Filip al III-lea al Spaniei și soție a regelui Ludovic al XIII-lea al Franței.

Casa de Habsburg